Yousuo bezeichnet:

 Yousuo (Chengjiang) (右所镇), Großgemeinde im Kreis Chengjiang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yousuo (Eryuan) (右所镇), Großgemeinde im Kreis Eryuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Yousuo (Yanyuan) (右所乡), Gemeinde im Kreis Yanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan